Landkreis Reichenbach ist der Name folgender ehemaliger Landkreise:

 Landkreis Reichenbach (Eulengebirge) in Preußen
 Kreis Reichenbach in Sachsen